Davenport Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Davenport Hotel (Iowa), NRHP-Nr. 83002419
 Davenport Hotel (Michigan), NRHP-Nr. 07000383
 Davenport Hotel (Washington), NRHP-Nr. 75001874

Davenport Hotel steht für:
 The Davenport Hotel in Dublin, Irland